SDB steht für:
 Saldanha Bay Langebaan, Flughafen in Saldanha Bay, Provinz Westkap, Südafrika nach dem IATA-Code
 Salesianer Don Boscos, röm.-kath. Ordensgemeinschaft
 Sicherheitsdatenblatt, Informationsblatt über eingestufte Arbeitsstoffe
 Služba državne bezbednosti, staatlicher Sicherheitsdienst Jugoslawiens, siehe UDBA
 Small Diameter Bomb, gelenkte Bombe der US-Streitkräfte
 Société Dahoméenne de Banque, ursprünglicher Name der Banque Commerciale du Bénin
 Society for Developmental Biology, internationale Gesellschaft für Entwicklungsbiologie
 Standarddatenbogen für Natura-2000-Gebiete
 Standarddeckungsbeitrag, ein Begriff aus dem Klassifizierungssystem für landwirtschaftliche Betriebe in der Europäischen Gemeinschaft

SdB steht für:
 Schlag den Besten, eine Unterhaltungssendung
 Sicherungseinrichtungsgesellschaft deutscher Banken, siehe Finanzmarktstabilisierungsfonds#Leistungen und Inanspruchnahme

sdb steht für:
 Schabaki (ISO-639-3-Code), indoiranische Sprache

.sdb steht für:
 StarBase-Datenbank, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/S

SDB